Amparo heißen die Orte: 
 Amparo (Matanzas), Ort in Cuba
 Amparo (Nova Friburgo), Distrikt in Brasilien
 Amparo (Olinda), ein Stadtteil von Olinda
 Amparo (Paraíba), Ort in Brasilien
 Amparo (São Paulo), Ort in Brasilien
 Amparo (São Tomé und Príncipe), Ort in São Tomé und Príncipe
 Amparo II (São Tomé und Príncipe), Ort in São Tomé und Príncipe
 Amparo de São Francisco (Sergipe), Ort in Brasilien
 Amparo do Serra (Minas Gerais), Ort in Brasilien
 Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais), Ort in Brasilien
 El Amparo (Costa Rica), Region in Costa Rica
 Ribeira do Amparo (Bahia), Ort in Brasilien
 Santo Antônio do Amparo (Minas Gerais), Ort in Brasilien

Amparo bezeichnet:
 Amparo (Vorname), spanischer weiblicher Vorname (mit Namensträgerinnen)
 Amparo (Recht), ein konstitutionelles Rechtsmittel mehrerer lateinamerikanischer Staaten und der Philippinen

Amparo ist der Familienname folgender Personen:
 Ely do Amparo (1921–1991), brasilianischer Fußballspieler
 Jorge Amparo (* 1954), dominikanischer Boxer

Siehe auch:
 Jungfrau Maria von Amparo